Gjertsen kan avse

 Lasse Gjertsen (född 1984), norsk animatör, filmskapare och musiker
 Mount Gjertsen, berg i Antarktis